Els neodermats (Neodermata, gr. "pell nova") constitueixen un clade monofilètic de platihelmints paràsits que inclou diversos representants d'importància mèdica pels humans, com Schistosoma, causant de la esquistosomosi, o la tènia. Els neodermats són el grup germà dels botrioplànids, un grup de platihelmints de vida lliure.

Els neodermats es caracteritzen per la muda de les cèl·lules epidèrmiques al final de la fase larvària, així com per presentar estadis post-larvaris amb una neodermis sincitial. Els protonefridis tenen un assut de dues cèl·lules i els espermatozous tenen un axonema ciliari totalment incorporat.

Filogènia 
Posició filogenètica dels neodermats dins l'embrancament dels platihelmints segons el treball de Laumer i col·laboradors publicat l'any 2015:

Referències